Абу Нидаль (, от «нидаль» — борьба, май 1937, Яффа — 16 августа 2002, Багдад), настоящее имя Сабри Халиль аль-Банна () — палестинский националист и террорист; до Усамы бин Ладена считался опаснейшим террористом в мире.

Биография 
Абу Нидаль родился в Яффо в состоятельной семье, бежавшей в Шхем после арабо-израильской войны 1948—1949 годов.

После Шестидневной войны перебрался в Саудовскую Аравию, где работал учителем. В середине 1960-х вступил в Фатх, и в 1969 был назначен главой отделения Фатха сначала в Судане, потом в Ираке.

Во время пребывания в Ираке Абу Нидаль наладил связи с иракской разведкой. Он видел в Ясире Арафате предателя палестинской национальной идеи, так как тот был готов действовать и дипломатически. В 1973 Абу Нидаль был приговорён к смерти судом Фатха, скрылся с помощью иракцев и основал террористическую организацию по названием «Революционный совет „Фатх“» (араб.: فتح المجلس الثوري), известную также, как Организация Абу Нидаля (ОАН). Эта организация проводила теракты в Европе, Азии и на Ближнем востоке; при этом Абу Нидаль пользовался поддержкой Ирака, Ливии и Сирии, получая от них снабжение и укрытие. Роберт Фиск со ссылкой на журналиста Патрика Сила утверждает, что Абу Нидаль работал на Моссад, равно как и на иракские, ливийские и сирийские спецслужбы.

19 августа 2002 Абу Нидаля нашли застреленным в Багдаде. Обстоятельства остаются неясными до сих пор — возможно, он был ликвидирован по указанию Саддама Хусейна или западных спецслужб, возможно — покончил с собой.

Террористическая деятельность 

Абу Нидаль был ответственным за многие (не менее 120) теракты в более чем 20 странах. В результате этих терактов были убиты около тысячи человек.

Примечания

Литература 
 
 Melman, Y. (1987) The Master Terrorist: The True Story Behind Abu Nidal, London: Sidgwick & Jackson.
 Miller, A. (1987) 'Portrait of Abu Nidal' in Laqueur, W. (ed.) The Terrorism Reader, New York: Meridian, pp. 309—314.
 Seale, P. (1992) Abu Nidal: A Gun for Hire, New York: Random House.

Ссылки 
 В Париже начался суд по делу о нападении на круизный лайнер в 1988 году, 27.02.2012 lenta.ru

Персоналии:Арабо-израильский конфликт
Члены ФАТХ
Палестинские беженцы
Организация Абу Нидаля
Нераскрытые обстоятельства смерти